

Населені пункти та їхні частини
 Ленґ — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ленґ — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ленґ — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — село в гміні Нендза Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ленґ — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ленґ — село в гміні Чермін Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ленґ — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Ленґ — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Ленґ — частина міста Здзешовіце в Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Ленґ — частина міста Бендзин у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Ленґ — частина села Йодловець у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — частина села Маячевиці в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — частина села Пенчнев у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — частина села Філіповиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Рдзьостув у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Ґроєць у гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Рокув у гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Возьники в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Машковиці в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Навойова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Ґромець у гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Явожна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Радоча в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Томиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Ліпниця-Ґурна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Пшибрадз у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Фридриховиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Семехув у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ленґ — частина села Беліни в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — частина села Конари в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — частина села Мужиново в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ленґ — частина села Кремпна в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Ленґ — частина села Одриконь (Оджиконь) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Дульча-Велика в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Футома в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Воля Комборська (Воля-Комборська) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — частина села Смольниця в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — частина села Бонкув у гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — частина села Дембовець у гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ленґ — осада в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленґ — осада в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґ — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ленґ — осада в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Ленг

Примітки